Людиновский район — административно-территориальная единица (район) в Калужской области России, которой соответствует муниципальное образование муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район». 

Административный центр — город Людиново.

География 
Площадь — 955 км². Район граничит с Жиздринским, Думиничским, Кировским, Куйбышевским районами Калужской области и с Брянской областью.

Основные реки — Болва, Неполоть.

История 
Людиновский район был образован в 1929 году в составе Брянского округа Западной области, в него вошла территория бывшей Людиновской волости Бежицкого уезда Брянской губернии.

В 1937 году район вошёл в состав Орловской области.

5 июля 1944 года район вошёл в состав вновь образованной Калужской области.

В 1962 — 1965 годах район был упразднён, его территория входила в состав Кировского и Жиздринского районов.

В 1963 году райцентр Людиново был отнесён к категории городов областного подчинения.

В 2006 году район получил статус муниципального района; город Людиново вошёл в состав района, как городское поселение.

Население 

Снижение численности населения в 1963—2006 годах связано с переходом Людинова в статус города областного подчинения и вывода его из состава района.

Административно-муниципальное устройство 
Людиновский район как административно-территориальная единица включает 6 административно-территориальных единиц: 1 город, 2 села и 3 деревни, как муниципальное образование со статусом муниципального района — 6 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 5 сельских поселений.

Населённые пункты 
В Людиновском районе 66 населённых пунктов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 1999 года новому посёлку присвоено наименование Заречный. В 2004 году его статус «посёлок» изменён на статус «село».

Экономика 
Экономические показатели района за 2016 год:
 Объем продукции, выпущенной промышленными предприятиями: 6156490 млн руб.
 В районе зарегистрировано 1235 малых предприятий и две тысячи индивидуальных предпринимателей. Ими реализовано товаров, работ и услуг на 1,1 млрд. рублей. На малых предприятиях работают 35 % от числа занятых в экономике жителей района.
 Доходная часть бюджета района: 1 млрд. 697 млн. рублей.

Транспорт 
Через район проходят железнодорожная магистраль «Москва—Вязьма—Брянск», а также автодороги федерального, областного значения («Брянск—Киров», с выходом на автомагистраль «Москва—Брест»; «Людиново—Жиздра», с выходом на автомагистраль М-3 «Москва—Киев»), многочисленные дороги местного значения.

См. также 
 Герб Людиновского района

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Союз геральдистов России
 Район на сайте администрации Калужской области
 Городской форум. Фотографии Людиново и Людиновского района